Oliveira ist das portugiesische Wort für „Olivenbaum“ und ein häufiger Personen- und Ortsname.

Oliveira bezeichnet:
 Oliveira (Familienname), mit Namensträgern

Orte und Gemeinden mit diesem Namen:

in Brasilien:
 Oliveira (Minas Gerais), Gemeinde in Minais Gerais

in Portugal:
 Oliveira (Amarante), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Amarante
 Oliveira (Arcos de Valdevez), Gemeinde im Concelho de Arcos de Valdevez
 Oliveira (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Oliveira (Mesão Frio), Gemeinde im Concelho de Mesão Frio
 Oliveira (Póvoa de Lanhoso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Póvoa de Lanhoso
 Oliveira (Santa Maria)
 Oliveira (São Mateus)
 Oliveira (São Pedro)
 Oliveira de Azeméis, Stadt und Kreis 
 Oliveira de Frades, Kleinstadt und Kreis
 Oliveira do Bairro, Gemeinde und Stadt
 Oliveira do Conde, Gemeinde im Carregal do Sal
 
 Oliveira do Hospital, Gemeinde und Stadt (Cidade)
 Oliveira do Mondego, Ortschaft und ehemalige Gemeinde

in Osttimor:
 der ehemalige Name des Ortes Fatumea

Siehe auch:
 Olivera
 D’Oliveira